Шаумяновский район:

 Шаумяновский район — район Азербайджанской ССР, ликвидированный в феврале 1991 года.
 Шаумяновский район — район непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, существующий с 1991 года.
 Шаумяновский район — район Армянской ССР в 1939—1958 годах.

Объекты, названные в честь Степана Шаумяна